SAE peut faire référence à :
 Service des achats de l'État ;
 Sangir, Indonésie, selon la liste des codes AITA des aéroports/S ;
  ;
 Système d'aide à l'exploitation ;
 Système d'archivage électronique ;
 Système anti-erreur ;
 Société auxiliaire d'entreprises ;
 SAE International (à l'origine ), association professionnelle mondiale basée aux États-Unis ;
 , norme d'indice de viscosité des huiles moteur maintenue par SAE International ;
 SAE, norme américaine de mesure de puissance des moteurs automobile établie par SAE International ;
 Statistique annuelle des établissements de santé ;
 Structure artificielle d'escalade, un support d'escalade construit ;
 , 3GPP ;
 Service assistance entreprises ;
 loi sur la Sécurité des ascenseurs existants, également appelé loi De Robien ;
 , en cryptographie, une structure d’authentification par mot de passe,  dans les réseaux maillés selon IEEE802-11s ;
 Situation d'apprentissage et d'évaluation ;
 Serveur d'autorisation émetteur, en monétique, système chargé d'autoriser une transaction;
 Station autonome d'énergie, installation capable de produire et distribuer l'énergie électrique localement.